5P kan syfta på:

 Brorsens komet - var en periodiskt återkommande komet.
 Progress M-45 - en rysk Progress farkost.